

Geografia

Austria 
 Kirchschlag – comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Kirchschlag bei Linz – comune nel distretto di Urfahr-Umgebung (Alta Austria)
 Kirchschlag in der Buckligen Welt – città nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)

Repubblica Ceca 
 Kirchschlag – antico nome tedesco di Světlík, comune nel distretto di Český Krumlov (Boemia Meridionale)